Татауровское сельское поселение — муниципальное образование в составе Нолинского района Кировской области России. 

Центр — село Татаурово.

История 
Татауровское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население 

898 человек

Состав 
В поселение входят 11 населённых пунктов (население, 2010):
 село Татаурово — 595 чел.;	
 деревня Подоморята — 2 чел.;	
 деревня Полом — 4 чел.;		
 деревня Селюнинцы — 17 чел.;	
 деревня Симахино — 100 чел.;	
 деревня Тимки — 14 чел.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Нолинского района
Устав Татауровского сельского поселения
Границы муниципальных образований
Муниципальные образования со статусом сельского поселения

Муниципальные образования Нолинского района
Сельские поселения Кировской области
Татауровское сельское поселение